Список видів роду Роговик:

Список, який містить 205 визнаних видів роду Роговик (Cerastium), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Cerastium&commonname= 
 Cerastium на сайті «International Plant Names Index»  
 Cerastium на сайті «Plantsystematics»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Cerastium&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540199 

 
Роговик
Роговик